Alessandro Chiappini – allenatore di pallavolo
 Barbara Chiappini – modella, showgirl e attrice italiana
 Filippo Chiappini – poeta dialettale italiano
 Pietro Chiappini – ciclista italiano

Pagine correlate
 Chiappino